

Toponyme
 Dreux est une ville française d'Eure-et-Loir.

Patronyme 
Le patronyme Dreux ou Dreu est un dérivé du prénom André.

Dreux 

 Dreux (Drogo), archevêque de Lyon de 1163 à 1166.
 Robert  de Dreux (1125 - 1188),  de Louis VI.
 Dreux IV de Mello (1138 - 1218), seigneur de Saint-Bris, connétable de France.
 Dreux V de Mello († 1249), connétable de France.
 Jacques Dreux, scénariste français.
 Jean Dreux, céiste français.
 Paul-Édouard Dreux (1855-1947), sculpteur français.

Dreu 

 Gilles Dreu (°1934) (Jean-Paul Chapuisat), chanteur français.